Nid ou NID peut désigner

Les acronymes 
 (Naval Intelligence Division), un service de renseignements de la marine britannique avant 1965,
 NID,  (National Intelligence Directorate), une organisation centrale de renseignement du Pakistan,
NID (National Intelligence Department), une agence gouvernementale fictive de l'univers de Stargate (SG-1),
NID, Nights into Dreams..., un jeu vidéo sur la console Saturn de Sega.
NID, numéro identifiant défense : un numéro attribué à tout citoyen français afin d'être en règle vis-à-vis de ses obligations militaires.

Le nom commun « nid » 

 Nid, un abri construit par les oiseaux, ou d'autres animaux.

Les associations 
Plusieurs associations issues de l'initiative du Père Talvas et de Germaine Campion porte le nom du « Nid » :
 Le Mouvement du Nid, fondé en 1971, est une association abolitionniste féministe formée de membres bénévoles.
 L'Amicale du Nid est une association « d'aide à l'insertion des personnes en danger ou en situation de prostitution ». Elle est constituée de travailleurs sociaux professionnels.

Les noms 

 Nidelva ou rivière Nid à Trondheim, Norvège,

L'abréviation 

Nid, ou nidogène (aussi appelé entactine), une glycoprotéine humaine,
NiD (point (.) plus le numéro de série), la série d'avions militaires français d'entre-guerres Nieuport-Delage (NiD.29, NiD.42, NiD.30t, NiD.52, NiD.32, etc.).